Existuje více nositelů příjmení Láznička:

 Karel Láznička (1928–2010) – československý volejbalový reprezentant
 Leopold Láznička (1920–2003) – český atlet
 Viktor Láznička (* 1988) – český šachista